Denumirea de Skobelevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Skobelevo, un sat în comuna Dimitrovgrad, regiunea Haskovo;
 Skobelevo, un sat în comuna Loveci, regiunea Loveci;
 Skobelevo, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv;
 Skobelevo, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven;
 Skobelevo, un sat în comuna Pavel Banea, regiunea Stara Zagora.